Бонишин () — село в Золочевской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 138 человек. Занимает площадь 7,72 км². Почтовый индекс — 80750. Телефонный код — 3265.

Ссылки 
 Бонишин на сайте Верховной рады Украины